Филипп III де Крой (; 10 июля 1526, Валансьен — 11 декабря 1595, Венеция) — 3-й герцог ван Арсхот, 4-й князь де Шиме и Священной Римской империи, сир де Крой, гранд Испании 1-го класса — военачальник, государственный деятель и дипломат Испанских Нидерландов.

Биография 

Второй сын Филиппа II де Кроя и Анны де Крой.

Первоначально маркиз де Ранти, в 1551 году наследовал бездетному старшему брату Шарлю II. Объединил в своих руках владения старшей линии дома де Крой.

Граф де Порсеан, Бомон и Сенеген, сеньор и барон де Ротселар, Бьербек, Монкорне, Кьеврен, Эстрён, Халевин, Коммин, Санцель, Хеверле, Авен, Ландреси, Лиллер, Сен-Венан, Блатон, Кеншан, Фонтен, Круа, Феньи, Наст, Лаув, Ронси, и прочее.

13 ноября 1551 получил от Карла V ордонансовую роту своего брата из 50 тяжеловооруженных всадников и ста конных лучников.

В августе 1553 был взят в плен французами после битвы при Тальма, содержался в Венсенском замке.

В январе 1556 на капитуле в Антверпене заочно принят в рыцари ордена Золотого руна. Не желая платить крупный выкуп, 10 мая бежал из плена, выбравшись из замка через отхожее место, и прибыл в Брюссель, где 15 мая получил орденскую цепь. В том же году уступил королю Филиппу город, замок и пригород Авена.

В 1557 году Арсхот, владевший немецким языком, был направлен с тайной миссией к Римскому королю.

В 1559 году отправился во Францию в числе заложников, гарантировавших условия Като-Камбрезийского мира.

В 1562 году был послом Филиппа II на Франкфуртском рейхстаге, где Максимилиан Габсбург был избран Римским королём, а в 1564 исполнял ещё одну миссию при императоре и Римском короле.

Герцог Арсхот сыграл значительную роль в период Нидерландской революции, являясь доверенным лицом испанского короля, объявившего себя защитником католической веры.

Отказался присоединиться к объединению принца Оранского, Эгмонта, Хорна и других сеньоров против кардинала Гранвеля, о чём последний проинформировал короля. По мнению генерала Гийома и других биографов, Арсхот отказался поддержать недовольных, поскольку рассчитывал удовлетворить свои амбиции иным способом, а Вильгельма Оранского считал соперником в борьбе за влияние. В награду за преданность Филипп в октябре 1565 назначил герцога государственным советником, считая его одним из самых ревностных поборников своего дела.

В 1567 году первым из вельмож принес торжественную присягу на верность испанской короне, заявил, что подданные не имеют права выступать против своего суверена, но при этом настаивал перед герцогом Альбой на предоставлении Эгмонту и Хорну юридического иммунитета, как рыцарям ордена Золотого руна.

Де Крой получил вечную и весьма значительную ренту с владений, конфискованных у жертв Совета по волнениям, и был назначен шефом и суперинтендантом Государственного совета и правительства в период подавления герцогом Альбой восстания в Голландии (1572).

Известие о резне Святого Варфоломея принял с удовлетворением, и в письме герцогу Альбе поделился радостью по поводу убийства адмирала Колиньи, «жестокого монстра и возмутителя общественного спокойствия», собиравшегося напасть на Испанские Нидерланды и возобновить Итальянские войны.

В 1575 году, после отзыва Альбы из Нидерландов, временно исполнял обязанности штатгальтера.

На Генеральных штатах, собравшихся в 1576 году, чтобы совместно со штатами Брабанта принять меры для наведения дисциплины в испанских войсках, герцог, пользовавшийся популярностью, и видевший снижение своего кредита при испанском дворе, где его считали разжигателем смуты, предложил свои услуги и был назначен губернатором города и замка Антверпена, а также шефом и капитан-генералом армии с почти княжескими полномочиями.

2 октября 1576 король утвердил назначение. 20 марта 1577 герцог принял власть в Антверпене, откуда эвакуировались испанские части, и ввел туда десять знамен валлонской пехоты под командованием своего сына Шарля. В городе пришлось столкнуться с сопротивлением населения, не желавшего признавать его полномочия.

Был направлен Хуаном Австрийским вместе с сеньором де Йержем и несколькими членами Генеральных штатов на переговоры с принцем Оранским и штатами Голландии и Зеландии, в попытке убедить их вернуться в католическую веру и признать королевскую власть. Вернувшись к штатгальтеру после провала миссии, герцог сопровождал его в Намюр, но, узнав о планах дона Хуана выйти из соглашения с мятежными провинциями, тайно покинул его и вернулся в Брюссель. Разделяя общее недовольство политикой Испании, перешел на сторону федералистов.

В июле 1577 принимал в Намюре Маргариту Наваррскую, приехавшую в Нидерланды для тайных переговоров о союзе и французской интервенции. Королева Наваррская в своих мемуарах называет герцога ван Арсхота «старым придворным с обходительным и галантным поведением, определенно, воплощавшим в себе все благородство окружения дона Хуана».

20 сентября 1577 Генеральные штаты назначили его статхаудером и капитан-генералом Фландрии на место графа дю Рё, оставшегося верным Хуану Австрийскому. Оранжисты в Генте энергично протестовали против этого назначения, и 28 октября настояли на аресте де Кроя и его людей, прибывших в город для восстановления его старинных привилегий.

Их обвинили в намерении сделать наместником Фландрии эрцгерцога Маттиаса, без согласия Генеральных штатов; в намерении изменить Государственный совет; в желании подбить штаты Фландрии протестовать против уже одобренного штатами Брабанта и Генеральными штатами назначения принца Оранского на пост губернатора Брабанта; в нежелании восстановить в Генте и его округе древние привилегии и кутюмы, дошедшего до того, что гентцы были им объявлены мятежниками; также в желании ввести в страну войска Франции, старинного врага национальных вольностей, и прочее, и прочее.

Обвинения были большей частью надуманными, и продиктованными желанием отомстить валлонским провинциям, вышедшим из союза несколькими месяцами ранее. Благодаря интерцессии Генеральных штатов и самих представителей Фландрии, 10 ноября Филипп де Крой был освобожден под обещание забыть о том, что с ним случилось, и под условием отказа от назначения во Фландрию.

Желание примириться с королём и покинуть город, где он не чувствовал себя в безопасности, побудили герцога принять назначение в посольство Генеральных штатов в Кёльн в апреле 1579, на переговоры с представителями короля Испании при посредничестве имперских комиссаров. Во время конференции де Крой получил прощение короля (4 марта 1580), вновь принял должность государственного советника и присоединился к новому наместнику Нидерландов Алессандро Пармскому.

Последней политической акцией герцога Арсхота было примирение Брюгге с сувереном в 1584 году. Чтобы ввести своего наследника в доверие к королю, Филипп поручил ему передать власть в городе герцогу Пармскому.

В декабре 1587 направлен послом в Вену к императору Рудольфу II, для принесения рельефа Филиппа II за нидерландские лены империи. В 1588 году в качестве стадхаудера Брюгге участвовал в рейхстаге.

Утратив влияние в Нидерландах и доверие испанских властей, Филипп де Крой после назначения штатгальтером графа Фуэнтеса покинул страну, отправившись в паломничество к Богоматери Лореттской. Умер в Венеции, тело было перевезено в Эно и погребено в церкви целестинцев в Хеверле.

Семья 

1-я жена (24.01.1559): Йоханна Генриетта ван Халевин (29.09.1544—6.12.1581), виконтесса Ньивпорта, дочь Яна III ван Халевина, виконта Ньивпорта, и Жоссины де Ланнуа

Дети:

 Шарль III де Крой (1.07.1560—16.01.1612), герцог ван Арсхот и де Крой, принц де Шиме. Жена 1) (14.09.1580): Мария де Бримё (ум. 1605), графиня ван Меген, дочь Жоржа де Бримё, сеньора де Керьё, и Рене фон Вальтхаузен; 2) (18.12.1605): Доротея де Крой (ум. 1662), дочь Шарля-Филиппа де Кроя, маркиза д’Авре, и Дианы де Доммартен
 Анна де Крой (04.01.1564—25/26.02.1635), герцогиня ван Арсхот и де Крой, принцесса де Шиме. Муж (4.01.1587): Шарль де Линь, князь д’Аренберг (ум. 1616)
 Маргарита де Крой (11.10.1568—1614), дама ван Халевин и де Коммин. Муж 1) (2.09.1584): Пьер II де Энен, граф де Буссю (ум. 1598); 2) (16.07.1609): граф Вратислав фон Фюрстенберг (1584—1631)

2-я жена (1.05.1582): Жанна де Блуа-Трелон (ум. 1605), дочь Луи II де Блуа, сеньора де Трелон, и Шарлотты д’Юмьер, вдова Филиппа де Ланнуа (ум. ранее 1582), сеньора де Бовуар, сына Филиппа де Ланнуа, сеньора де Молембе

Комментарии

Примечания

Литература 

 , p. 641 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 34–36 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 
 , coll. 540—544
 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 575
 
 Reiffenberg F. A. F. T., baron de. Une existence de grand seigneur au seizième siècle: mémoires autographes du Duc Charles de Croy. — Bruxelles et Leipzig: C. Muquardt, 1845

Ссылки 

 
 

Военачальники Нидерландов
Государственные деятели Нидерландов
Дипломаты Нидерландов
Генералы Испании
Участники Итальянских войн
Участники Восьмидесятилетней войны, Нидерланды
Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Гранды Испании
Дом де Крой